Везервакс — фамилия:

 Везервакс, Кен (1955—2014) — американский актёр.
 Везервакс, Сима (1905—2006) — американский фотограф.